americano – kawa
 Americano – francuski film z 2011
 Americano FC – brazylijski klub piłkarski